Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów o noblistach Pokojowej Nagrody Nobla, organizowana od roku szkolnego 2017/2018 przez Uniwersytet Gdański. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów i stymulowanie ich rozwoju,
 wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym,
 doskonalenie umiejętności uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji narracji niefikcyjnej oraz konstruowania własnych tekstów,
 weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie  edukacji szkolnej,
 stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z      zakresu historii i geopolityki związanej z Pokojową Nagrodą Nobla.
 wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli  do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 I etap – eliminacje szkolne (międzyszkolne),
 II etap – eliminacje okręgowe,
 III etap –eliminacje centralne (finał).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nagroda Nobla
Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla